Vaqueiros peut désigner :

Portugal 
Vaqueiros, une des paroisses civiles de la municipalité d'Alcoutim, située dans le district de Faro ;
Vaqueiros, une des paroisses civiles de la municipalité de Santarém, située dans le district de Santarém.